Aleksandr Siergiejewicz Wołkow (ros. Александр Сергеевич Волков, ur. 28 kwietnia 1978) – rosyjski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 65. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Startował na mistrzostwach świata w Trondheim i Ramsau oraz igrzyskach olimpijskich w Nagano, ale bez sukcesów.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy olimpijczycy
Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998